Равлюк Анна — українська художниця, працює у Великій Британії
 Равлюк Василь
 Равлюк Любомир Романович — український виконавець, композитор, педагог, викладач музики.
 Равлюк Микола Тимофійович (*12 грудня 1881 — †1 вересня 1933, Чернівці) — мовознавець, педагог і методист.

Українські прізвища